Алькончель-де-ла-Эстрелья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Занимает площадь 43,3 км². Население — 157 человек (на 2007 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки